Audio de alta definición es un término que caracteriza a un estándar de calidad que pretende llegar al tope o superar la capacidad auditiva humana en cuanto a la fidelidad del sonido del volumen que es reproducido.

Como ejemplo, en los primeros años del  han aparecido dos formatos de audio digital que han sido etiquetados como formatos de alta definición, los cuales son: el DVD-Audio y el SACD.

Ambos estándares ofrecen una respuesta en frecuencia muy por encima de los 20 kHz (que se considera límite superior de la percepción humana):
 SACD ofrece una reproducción de máximo 100 kHz.
 DVD-Audio ofrece 80 kHz.

En contraste, el anterior en generación CD de audio ofrece una reproducción de máximo 22050 Hz (22,05 kHz) (de forma que casi no se reproducen frecuencias por encima del límite de los 20 kHz).

Los proponedores y propulsores de estos nuevos formatos afirman que los armónicos a estas altas frecuencias —aunque los humanos no podamos percibirlas— afectan a un llamado "sonido sala" dando mayor calidad, calidez y color al sonido.

Críticas
 Por el contrario, los detractores de estos nuevos formatos afirman que lo único que estos aportan es la posibilidad de emplear audio multicanal, ya que no existen ni pruebas objetivas ni literatura científica que sostengan una supuesta diferencia audible entre el audio de alta definición y el CD de audio.

Audio digital